PRICKLE2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 844 амінокислот, а молекулярна маса — 95 615.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як метилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки